Мюден:

 Мюден — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Мюден — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.